Moderat — перший студійний альбом німецького тріо Moderat. Реліз альбому відбувся 11 травня, 2009 року на лейблі BPitch Control.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Moderat